Coppa Italia di Serie A2 1998-1999 (pallavolo maschile) – 2ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.
Coppa Italia di Serie A2 1998-1999 (pallavolo femminile) – 3ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo femminile.